Siskel ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Siskel, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent von Dokumentarfilmen und Fernsehserien
 Gene Siskel (1946–1999), US-amerikanischer Journalist, Filmkritiker und Fernsehmoderator